Eymer ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Eymer (* 1949), deutsche Politikerin
 Ekkehart Eymer (* 1945), deutscher Politiker
 Heinrich Eymer (1883–1965), deutscher Gynäkologe
 Wolfgang Eymer (1905–1969), deutscher Jurist und Nationalsozialist

Siehe auch:
 Eimer (Begriffsklärung)